Cyclocodon är ett släkte av klockväxter. Cyclocodon ingår i familjen klockväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klockväxter
Cyclocodon